Jesús de Otoro kan syfta på:

Honduras 

 Jesús de Otoro (kommun), Departamento de Intibucá, 
 Jesús de Otoro (ort), Departamento de Intibucá,